M.Vilm. kan som auktorsförkortning betyda:

 Maurice Lévêque de Vilmorin
 Auguste Louis Maurice Lévêque de Vilmorin

Robotskapade auktorsförkortningar